Гордубал:

 Гордубал — роман Карела Чапека 1933 года.
 Гордубал (фильм) — чехословацкий художественный фильм 1979 года.